Цирельсон — еврейская фамилия. Известные носители:

 Цирельсон, Борис Семёнович (1950—2020) — российский и израильский математик, педагог.
 Цирельсон, Владимир Григорьевич (род. 1947) — российский химик, профессор, заведующий кафедрой квантовой химии РХТУ.
 Цирельсон, Лейб Моисеевич (1859—1941) — раввин, общественный деятель, один из крупнейших галахических авторитетов XX века.